Quittung steht für:

 die Empfangsbestätigung über den Erhalt einer Leistung
 die Bestätigung einer erfolgreichen Übermittlung innerhalb der Datenübertragung durch den Empfänger an den Sender eines Datenpaketes

Das Verb quittieren hat auch die Bedeutungen „verlassen“ (z. B. den Dienst quittieren) oder „zur Kenntnis nehmen“ (z. B. etwas mit einem Lächeln quittieren).